Ел Апостол има више значења:

 Ел Апостол (Хуан Родригез Клара), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Ел Апостол (Плаја Висенте), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику